Macau Open 2018 steht für folgende Sportturniere:
 Macau Open 2018 (Badminton)
 Macau Open 2018 (Squash)